Гусятница имеет несколько значений:
 Работница-птицевод на птицеферме, ухаживающая за гусями.
 Гусятница Лиза — символ Гёттингенского университета.
 Гусятница (посуда) — посуда для тушения мяса и овощей.
  — род растений семейства Злаки
 Гусятница (оружие) — крупнокалиберное дробовое ружьё для промысловой охоты

См. также 
 Гусятник (значения)